Assedio di Inverness (1562)
Assedio di Inverness (1746)